Lückentheorie steht für:
 Lückentheorie (Politik)
 Lückentheorie (Kreationismus)